Il doppio del Croatia Open Umag 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sergio Roitman e Andrés Schneiter erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Todd Perry e Paul Rosner.

František Čermák e Julian Knowle hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Albert Portas e Fernando Vicente.

Teste di serie
 Tomáš Cibulec /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Paul Hanley /  Michael Hill (primo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)
 Simon Aspelin /  Martín García (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2002
ATP Tour 2002